Президентские выборы в Конфедерации, прошедшие в 1861 году, были первыми и единственными президентскими выборами, проводимыми в соответствии с Конституцией Конфедерации Соединённых Штатов Америки. Джефферсон Дэвис, который был избран президентом, и Александр Стивенс, который был избран вице-президентом, в соответствии с временной Конституцией КША, были избраны на шестилетние сроки (22 февраля 1862 года — 22 февраля 1868 года).

Предыстория 
4 февраля 1861 года в Монтгомери, штат Алабама, состоялся Конгресс конфедеративных штатов. Временная конституция была принята 8 февраля 1861 года.

9 февраля 1861 года Джефферсон Дэвис был избран Временным президентом, а Александр Стивенс был избран Временным вице-президентом. Стивенс вступил в должность 11 февраля, а Дэвис вступил в должность 18 февраля 1861 года. 11 марта 1861 года была принята постоянная Конституция.

Ключевые даты 
6 ноября 1861 — президентские выборы;
4 декабря 1861 — голосование в Коллегии выборщиков КША;
19 февраля 1862 — голосование по результатам выборов в Конгрессе;
22 февраля 1862 — инаугурация.

Ход и результаты выборов

Избирательная кампания 
Выборы являлись безальтернативными, на них принимал участие только Джефферсон—Стивенс, без участия какой-либо оппозиции.

Результаты 
Выборы просто подтвердили решение, принятое Временным конфедеративным Конгрессом ранее. Дэвис оставался президентом до 5 мая 1865 года, когда правительство Конфедерации официально распустилось, а КША проиграли войну.

Коллегия выборщиков КША состояла из 109 избирателей. Выборщики (избранные на ноябрьских выборах) встретились в своих соответствующих штатах, чтобы отдать свои голоса 4 декабря 1861 года (закон Конфедерации предусматривал, что избиратели собираются в первую среду декабря). Конгресс собрался на совместное заседание 19 февраля 1862 года и утвердил результаты выборов.

Галерея

Источники 
Journal of the Congress of the Confederate States of America, 1861-1865  [Volume 5], Journal of the House of Representatives of the First Congress of the Confederate States of America, Second Day—Wednesday, February 19, 1862, page 12  and page 13

Примечания 

1861 год в Северной Америке
Выборы 1861 года
Конфедеративные Штаты Америки